Ziccardi – cognome italiano tipico della Campania e del Molise.

Personaggi
Angelo Ziccardi – senatore italiano
Giovanni Ziccardi – saggista italiano, esperto di diritto ed informatica
Michelangelo Ziccardi – botanico, storico e medico italiano
Piero Ziccardi – giurista italiano